Большая Тюменская энциклопедия — научное издание под ред. Г. Ф. Шафранова-Куцева, вышедшее в Тюмени в 2004—2009 годах.
 Большая Тюменская энциклопедия — произведение М. М. Немирова, размещённое в Интернете Мишей Вербицким.